Корнифиция () е дъщеря на римския император Марк Аврелий и съпругата му Фаустина (едновременно и братовчедка), дъщеря на Антонин Пий и Фаустина Стара. Тя е наречена на леля ѝ Ания Корнифиция Фаустина, умрялата по-млада сестра на баща ѝ.

Корнифиция се омъжва за първи път за сенатор Марк Петроний Сура Мамертин, консул през 182 г. и през 190 – 192 г. убит по нареждане на брат ѝ император Комод. По време на император Септимий Север тя се омъжва втори път за конника Луций Дидий Марин. Тя става жертва на терора на Каракала, след като се отказва да оплаква на обществено място убития му брат Гета.

Жени от Древен Рим